Luca Zandonella – hockeista su ghiaccio italiano
 Roberto Zandonella – bobbista italiano
 Zandonella – famiglia nobile cadorina originaria di Dosoledo, nobilitata da Venceslao di Lussemburgo